Afeganistão 
Afegane — moeda oficial do Afeganistão
Galgo afegão — raça de cães

Desambiguações de gentílicos